

Cinema
That's My Boy – film statunitense del 1932 diretto da Roy William Neill
Quel fenomeno di mio figlio (That's My Boy) – film statunitense del 1951 diretto da Hal Walker.
Indovina perché ti odio (That's My Boy) – film statunitense del 2012 diretto da Sean Anders

Televisione
That's My Boy – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1954 al 1959.
That's My Boy – serie televisiva britannica trasmessa dal 1981 al 1986.